William Crawford Williamson - naturalista britânico.
William Harris Crawford - político estadunidense.

Ver também
Crawford

Desambiguação